«Рок-волна́» () — фильм режиссёра Ричарда Кёртиса, вышедший на экраны в 2009 году. В России на экраны картина вышла 30 апреля 2009 года. Когда в январе 2010 года завершился мировой прокат, фильм собрал 36,3 миллиона долларов США.

Слоган: «Мы лишим девственности ваши ушки!».

Сюжет 
Действие фильма начинается в 1966 году — время расцвета британской поп- и рок-музыки. Однако она не признаётся властями, её не играют на государственных радиостанциях. В противовес им в эфире появляются пиратские радиостанции, вещающие из открытого моря и не попадающие ни под какие законы. На один из таких кораблей прибывает по указанию матери 17-летний Карл. Его крёстный отец по имени Квентин — глава пиратского «Радио Рок». В это же время на совещании правительства Великобритании премьер-министр даёт задание закрыть все нелегальные станции в течение года. Министр Алистер Дорманди поручает это дело новому работнику ведомства по имени Бездьюк.

Один из ведущих станции по имени Дейв пытается помочь устроить личную жизнь Карла. Узнав о том, что юноша — девственник, он решает устроить ему «секс вслепую» со своей новой подружкой. Карл соглашается, но затея проваливается: девушка включает свет и со скандалом прогоняет его. Тем временем, Бездьюк узнаёт, что вся прибыль радиопиратов состоит только из средств от рекламы, поэтому принимается закон, запрещающий британским производителям размещать рекламу на неофициальных радиостанциях. В ответ на это «Радио Рок» удаётся договориться с известным диджеем Гэвином Кевана о возвращении после двухлетней отлучки. Благодаря этому пиратское радиовещание стало распространяться ещё быстрее.

Приближается день рождения Карла, и крёстный решает подарить ему «приятный вечер» со своей племянницей Мэри-Энн. Юноша с первого взгляда влюбляется в неё и занимает у Дейва презерватив. Узнав об этом, Мэри-Энн обижается, и Карл выкидывает его, чтобы доказать серьёзность своих чувств. После примирения он вынужден просить у Дейва ещё один, но получает отказ. Пока Карл ищет презерватив по всему кораблю, диджей завлекает Мэри-Энн в свою постель.

По прошествии долгих поисков Бездьюку удаётся найти компрометирующие данные на пиратов: заметка в газете о рыбацкой шхуне, которая едва не затонула из-за того, что её сигнал SOS не мог пробиться через радиоволны. Также он находит способ проникнуть на корабль. Бездьюк приезжает в числе 200 поклонников — победителей конкурса. По итогам беглого осмотра машинного отделения выясняется, что судно находится в аварийном состоянии и ненадёжно для плавания.

Саймон, ведущий утренней передачи и друг Карла, сообщает ему, что решил жениться на Элинор, которая познакомилась с ним в пабе. Втайне от Квентина диджеи ночью отправляются в Лондон, где отмечают мальчишник и пьют до самого утра. На следующее утро Кевин, сосед Карла по каюте, делится с ним своими похмельными рассуждениями о том, что скорее всего, отец Карла находится на корабле, и это — его крёстный. Свадебная церемония, проведённая Квентином, передаётся по радио в прямом эфире. После спокойной первой брачной ночи у молодожёнов происходит серьёзный разговор. Элинор признаётся Саймону, что познакомилась с ним, только чтобы проникнуть на корабль и быть с Гэвином. В тот же день они разводятся, и Элинор покидает корабль. Все на корабле осуждают Гэвина, но он считает себя невиновным. Ведущий по прозвищу Граф, который возненавидел его с самого прибытия, вызывает коллегу на состязание: тот, кто не сможет забраться на самую большую мачту корабля, будет признан трусом. Но по итогам поединка выходит ничья (оба ведущих прыгнули в воду с верхушки и сломали конечности). Гэвин приносит Саймону извинения.

К концу года становится очевидно, что правительством проиграна битва за умы населения. Но Дорманди и Бездьюк продолжают борьбу. На Рождество на «Радио Рок» приезжает мама Карла. Она опровергает мнение Кевина о Квентине, а перед самым отъездом признаётся сыну, что его отец — Боб, ведущий раннего утреннего эфира. Тот воспринимает эту новость спокойно. Правительство единогласно принимает закон «О морских преступлениях», с 1 января объявляющий пиратские радиостанции вне закона. Но так же единогласно все ведущие «Радио Рок» решают продолжать работу. Узнав об этом, Мэри-Энн с подругой приезжают к Карлу просить прощения, после чего переспала с ним. Сразу после их отъезда Квентин решает сняться с якоря, чтобы не попасться в руки полиции. Неожиданно ещё до наступления утра у корабля взрывается двигатель. Гэвин передаёт сигнал бедствия и просит радиослушателей приплыть на помощь.

Бездьюк просит у Дорманди разрешения выслать им корабли для спасения, но получает отказ. Менее чем через час над водой остаётся только нос судна, на котором собрался почти весь экипаж корабля, готовясь утонуть. В самый последний момент появляется огромное количество лодок и яхт верных слушателей «Радио Рок». Причём, в большинстве случаев, экипаж подбирали их же вторые половинки. Последним уже полностью погрузившийся в воду корабль покидает Граф, решивший не уходить из эфира до самого конца. Фильм завершается подборкой лучших рок-н-ролльных альбомов за 40 лет.

В ролях 
В русском дубляже фильма приняли участие известные российские радиоведущие. Дублёры указаны в скобках:
 Филип Сеймур Хоффман — Граф (Роман Трахтенберг);
 Билл Найи — Квентин (Сева Новгородцев);
 Ник Фрост — Доктор Дэйв (Сергей Стиллавин);
 Том Старридж — Юный Карл (Антон Комолов);
 Крис О’Дауд — Саймон Простой Парень Своффорд (Дмитрий Глуховский);
 Кеннет Брана — сэр Алистер Дорманди — (Владимир Зайцев);
 Джек Девенпорт — Бездьюк — (Александр Карлов);
 Рис Иванс — Гэвин Кавана — (Владимир Аверин);
 Рис Дарби — Ангус Чокнутый Натсфорд — (Сергей Балабанов );
 Том Брук — Тупой Кевин (Прохор Чеховской);
 Том Уисдом — Полуночный Марк — (Александр Гаврилин);
 Кэтрин Паркинсон — Фелисити;
 Ральф Браун — Предрассветный Боб (Никита Прозоровский);
 Уилл Адамсдэйл — Джон Мейфорд — (Алексей Елистратов);
 Айк Хэмилтон — Гарольд (Дмитрий Курта);
 Олег Фёдоров — Капитан корабля «Радио Рок»;
 Эмма Томпсон — Шарлотта (мать Карла) (Ольга Шелест);
 Талула Райли — Мэри-Энн (девушка Карла) (Тутта Ларсен);
 Дженьюэри Джонс — Элинор (Елена Батинова).

Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу кинокомпании UPI в 2009 году:
 Режиссёр дубляжа и автор синхронного текста: Вячеслав Баранов;
 Переводчик: Павел Силенчук;
 Звукорежиссёр: Павел Емельянов.

Структура фильма 
Фильм имеет две сюжетные линии: взросление Карла, его вступление во взрослую жизнь и противостояние государственных чиновников и пиратов, которую критики сравнили с «игрой в кошки-мышки». Помимо этого, фильм включает множество сцен-вкраплений, иллюстрирующих жизнь на корабле и слушателей «Радио Рок». В частности, со сцены, принадлежащей к числу последних, начинается фильм.

Реальные прототипы 
Прообразом радиостанции «Радио Рок» стало судно «Radio Caroline», на борту которого был установлен 10-киловаттный радиопередатчик. Судно также затонуло.

Саундтрек 
Двухдисковый саундтрек к фильму включает в себя как песни 1960—1970-х годов таких известных исполнителей, как The Beach Boys, Cat Stevens, The Kinks, The Who, Dusty Springfield, Джими Хендрикса и The Hollies, так и песни современной английской певицы Даффи и песни 1980-х Дэвида Боуи.

Также, кроме официального саундтрека, есть и неофициальные дополнения, звучащие в фильме или трейлерах:
 Bert Kaempfert & His Orchestra «Gemma» — играет в самом начале фильма, когда родители желают своему сыну спокойной ночи;
 Aaron Neville «Tell It Like It Is» — играет, когда показывают эфир Полуночного Марка;
 Small Faces «Lazy Sunday» — играет, когда герои ходят по барам на мальчишнике;
 The Rolling Stones «Let’s Spend The Night Together» — играет, когда Граф объявляет о закрытии «Радио Рок»;
 The Rolling Stones «Jumpin' Jack Flash» — играет во время прибытия на корабль Гэвина Кавана;
 The Hollies «Listen To Me» — играет в конце дублированного трейлера;
 Leonard Cohen «So Long Marianne» — играет после того, как Мэри-Энн изменила Карлу с Дейвом;
 The Yardbirds «For Your Love» — первая песня, которую поставил Гэвин Кавана;
 The Seekers «A World Of Our Own» — первая песня The Seekers, которую ставит Ангус;
 The Seekers «Georgy Girl» — вторая песня The Seekers, которую ставит Ангус;
 The Crazy World Of Arthur Brown «Fire» — одна из первых песен, которую поставил на радио Гэвин Кавана;
 The Beach Boys «Little Saint Nick» — играет, когда на корабле начинают праздновать Рождество;
 Darlene Love «Christmas (Baby Please Come Home)» — играет, когда приезжает мама Карла;
 The Turtles «So Happy Together»;
 Van Morrison «Here Comes The Night».

Диск 1 
 «Stay with Me Baby» — Duffy — 3:52
 «All Day and All of the Night» — The Kinks — 2:23
 «Elenore» — The Turtles — 2:30
 «Judy in Disguise (With Glasses)» — John Fred and His Playboy Band — 2:52
 «Dancing In The Street» — Martha Reeves and the Vandellas — 2:36
 «Wouldn’t It Be Nice» — The Beach Boys — 2:23
 «Ooo Baby Baby» — Smokey Robinson — 2:45
 «This Guy’s In Love With You» — Herb Alpert & The Tijuana Brass — 4:01
 «Crimson and Clover» — Tommy James & The Shondells — 5:24
 «Hi Ho Silver Lining» — Jeff Beck — 2:28
 «I Can See For Miles» — The Who — 4:07
 «With a Girl Like You» — The Troggs — 2:07
 «The Letter» — The Box Tops 1:54
 «I’m Alive» — The Hollies — 2:25
 «Yesterday Man» — Chris Andrews — 2:32
 «I’ve Been a Bad Bad Boy» —  — 2:20
 «Silence Is Golden» — The Tremeloes — 3:09
 «The End of the World» — Skeeter Davis — 2:39

Диск 2 
 «Friday On My Mind» — The Easybeats — 2:53
 «My Generation» — The Who — 3:19
 «I Feel Free» — Cream — 2:54
 «The Wind Cries Mary» — Джими Хендрикс — 3:21
 «A Whiter Shade of Pale» — Procol Harum — 4:00
 «These Arms of Mine» — Otis Redding — 2:33
 «Cleo’s Mood» — Jr. Walker & The All Stars — 2:42
 «The Happening» — The Supremes — 2:50
 «She’d Rather Be With Me» — The Turtles — 2:21
 «98.6» — The Bystanders — 3:19
 «Sunny Afternoon» — The Kinks — 3:34
 «Father and Son» — Кэт Стивенс — 3:42
 «Nights In White Satin» — Moody Blues — 4:26
 «You Don’t Have to Say You Love Me» — Dusty Springfield — 2:49
 «Stay with Me, Baby» — Lorraine Ellison — 3:33
 «Hang On Sloopy» — The McCoys — 3:52
 «This Old Heart Of Mine (Is Weak For You)» — The Isley Brothers — 2:51
 «Let’s Dance» — Дэвид Боуи — 4:06

Удалённые сцены 
Удалённые сцены вместе с другими материалами можно было найти на лицензионных DVD к фильму.
 «Добро пожаловать в наш мир» (). Действие сцены происходит во время приезда слушателей «Радио Рок» на корабль. Квентин по одному представляет всех ведущих станции, и каждого встречают бурными аплодисментами, включая Джона. Когда очередь доходит до Ангуса, они смолкают. Квентин говорит: «Добро пожаловать в наш мир» и толпа снова ликует.
 «Spike Seattle и Beatles» (). Действие сцены происходит до и после мальчишника Саймона. Граф даёт Гарольду инструкции: ставить избранные записи до их возвращения. По прибытии в Лондон Граф приводит всех к легендарной студии Abbey Road, на которой записывались The Beatles. Там он признаётся в восхищении ими и называет гениями. После протрезвления диджеи включают радио и узнают в эфире Гарольда, который ставит в эфир записи малоизвестной группы Spike Seattle.
 «Смысл жизни» (). Гэвин рассказывает Карлу, почему он решил вернуться на радио. Показывается бар в Гватемале, где он сидит и курит. Темнокожий мужчина заказывает на музыкальном аппарате песню The Rolling Stones «Get Out Of My Cloud». Гэвин начинает танцевать, к нему присоединяются тот мужчина и девушка. На следующий день Гэвин уехал оттуда, потому что «то, что придаёт смысл этому сумасшедшему миру, — рок-н-ролл».
 «Яйца» (). Дэйв обещает Карлу 10 фунтов, если тот разрешит разбить об свою голову 4 яйца. Карл соглашается. Дэйв разбивает 3 и говорит, что не хочет разбивать ещё одно. Карл требует 7 с половиной фунтов, но диджей отказывает ему. Обманутый говорит, что это несправедливо. Дэйв отвечает, что он хотел научить его тому, что жизнь несправедлива.
 «Радио Саншайн» (). Квентин объявляет всем, что количество слушателей резко снизилось из-за открытия нового пиратского радио «Саншайн». Втайне от него радиоведущие во главе с Дэйвом решают пробраться ночью на корабль конкурентов. Они надкусывают и царапают пластинки, перемешивают заставки, портят приборы. На следующее утро на «Радио Саншайн» происходит разлад между работниками, после которого оно прекращает существование.
 По словам Кёртиса, существовала ещё одна вырезанная сцена, в которой описывалась судьба матросов с корабля. Они благополучно добрались до берега.
 Существует ещё одна сцена, в которой Граф проводит зарядку на борту. После двух отжиманий Граф уверяет всех присутствующих, что через месяц регулярных упражнений они будут выглядеть как Стив Маккуин.

Отличия русской версии 
 В фильме «Радио Рок» вещало на средних волнах 203 м, но в русском переводе неоднократно произносится частота 103,4 FM (частота московского Радио «Маяк», диджеи которого озвучивали главных героев).
 После исполнения песни Дасти Спрингфилд «You Don’t Have To Say You Love Me» герой фильма Предрассветный Боб произносит фразу: «У Мотыжника рассвета был Дасти Спрингфилд, возможно, лучший белый соул-голос в мире». В действительности Дасти Спрингфилд — женщина.

Американская версия 
После неудачи фильма в британском прокате по причине большого (135 минут) хронометража для проката в США фильм был укорочен до 116 минут и переименован в Pirate Radio («Пиратское радио»). Критики связывают это с популярностью саги «Пираты Карибского моря», а соответственно, и ассоциациями, которые вызывают у зрителя слово «пират».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт французской версии фильма
 Официальный сайт американской версии фильма
 The Boat That Rocked (2009) — Captain’s Log — Video Трейлер фильма
 Статья об истории Radio Caroline

Кинокомедии 2009 года
Фильмы Великобритании 2009 года
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы Германии 2009 года
Музыкальные фильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Франции
Фильмы-драмы Франции
Музыкальные фильмы Франции
Кинокомедии Германии
Фильмы-драмы Германии
Музыкальные фильмы Германии
Фильмы о рок-музыке
Фильмы Working Title Films
Фильмы на английском языке
Фильмы Ричарда Кёртиса
Фильмы по сценариям Ричарда Кёртиса